Der Renault Taliant ist eine ausschließlich in der Türkei angebotene Limousine von Renault.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug im März 2021 als Nachfolgemodell des Renault Symbol. Wie dieser basiert auch der Taliant wieder auf dem Dacia Logan und wird auch mit ihm gemeinsam im rumänischen Mioveni gefertigt. Im Mai 2021 kam die Limousine in den Handel.

Technische Daten 
Die Antriebe für den Taliant sind auch schon aus dem Dacia Logan und dem Dacia Sandero bekannt. Technisch nutzt der Wagen die CMF-Plattform, auf der auch der Renault Clio V und der Renault Captur II basieren.

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Taliant
Limousine